Barraqué ist der Familienname folgender Personen:

 Jean Barraqué (1928–1973), französischer Komponist
 Martine Barraqué, französische Filmeditorin